Juderías puede referirse a:
El plural de judería.

Personas 
Julián Juderías y Loyot, historiador.
Máximo Juderías Caballero, pintor.

Enlaces externos